Долен може да се отнася за:

 Долен, село в област Благоевград, България;
 Долен, село в област Смолян, България.